Ян Козак:
 Козак, Ян (Ján Kozák; род. 1954) — чехословацкий футболист и тренер.
 Козак, Ян (Ján Kozák; род. 1980) — словацкий футболист.